HD 85512 b — экзопланета, обращающаяся вокруг оранжевого карлика HD 85512 в созвездии Парусов.

Характеристики 
HD 85512 b находится в 36 световых годах от Земли. Планета в 3,6 раз массивнее Земли и является самой маленькой из открытых методом радиально-лучевых скоростей, а также второй открытой планетой, находящейся в зоне обитания. Открытие сделано в августе 2011 года с помощью спектрографа HARPS, установленного на 3,6-метровом телескопе обсерватории Ла-Силья в Чили. Равновесная температура поверхности планеты составляет около 25 °C при альбедо 0,3. В случае, если планета имеет атмосферу, подобную земной, с парниковым эффектом, то приповерхностная температура составит 78 °C. Сила тяжести планеты в 1,4 раза выше земной, велика вероятность наличия жидкой воды (в зависимости от свойств атмосферы планеты).

Материнская звезда HD 85512 b светит слабее Солнца в , при этом расстояние от планеты до её звезды составляет примерно 

Планета считалась потенциально обитаемой, до того как критерий обитаемости был изменён.

См. также 
 Kepler-22 b
 MOA-2007-BLG-192L b
 Глизе 581 e
 Kepler-10 b
 HD 10180 b
 Глизе 581 d

Примечания

Ссылки 
 Астрономы нашли новую потенциально обитаемую планету

Паруса (созвездие)
Экзопланеты, открытые в 2011 году
Экзопланеты в зоне обитаемости
Экзопланеты околоземного размера